Arroyo de las Flores ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:

 Arroyo de las Flores (Arroyo de las Víboras), Nebenfluss des Arroyo de las Víboras
 Arroyo de las Flores (Arroyo Valentín Grande), Nebenfluss des Arroyo Valentín Grande
 Arroyo de las Flores (Arroyo Grande), Nebenfluss des Arroyo Grande
 Arroyo de las Flores, anderer Name des Arroyo de Flores, Nebenfluss des Arroyo Marincho

Siehe auch:
 Arroyito de las Flores
 Arroyuelo de las Flores